Кристиан Хуселиус (; , Эстерханинге, Швеция) — шведский хоккеист, нападающий.

Игровая карьера

Достижения 
 Победитель Шведской хоккейной лиги — 1997, 1998
 Бронзовый призёр Чемпионатов мира — 2001, 2002, 2009

Статистика

Клубная

Международная

Ссылки 
 Профиль Хуселиуса на сайте NHL
 Статистика Хуселиуса на Eliteprospects.com
 Статистика Хуселиуса на HockeyDB

Хоккеисты Швеции
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК АИК
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»